Invalidovna je zařízení pro ubytování invalidů, často například z řad válečných veteránů. 

 Invalidovna (Paříž), Hôtel des Invalides v Paříži, postavený z podnětu krále Ludvíka XIV.
 Invalidovna (Praha) – barokní objekt v Praze 8-Karlíně pro ubytování válečných invalidů, postavený v letech 1731–1737 podle vzoru pařížské Invalidovny
 Sídliště Invalidovna – sídliště z let 1959–1967 v Praze 8-Karlíně v sousedství Invalidovny
 Invalidovna (stanice metra) – stanice metra v Praze-Karlíně na sídlišti Invalidovna

Špitály